Нон может означать:

Топонимы 
 Нон (город в Германии) — город в Германии.

Другое 
 Нон (головной убор) — вьетские шляпы, плетённые из пальмовых листьев (нонла, нонкуайтхао), являющиеся разновидностью азиатской шляпы.
 Нон — сын Ефрема.
Нон — лепёшка.